Perxylobates är ett släkte av kvalster. Perxylobates ingår i familjen Protoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Perxylobates